Herrarnas turnering i basket vid olympiska sommarspelen 2020 spelades mellan den 25 juli och 7 augusti 2021 på Saitama Super Arena i Saitama i Japan. De 12 lagen delades upp i tre grupper om fyra lag i varje grupp.

Kvalificering

Gruppspel 
Gruppvinnarna, grupptvåorna och två av de bästa tredjeplacerade lagen gick vidare till utslagsspelet.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Utslagsspel

Källor

Basket vid olympiska sommarspelen 2020